Arrivi e partenze – programma televisivo del 1954
 Arrivi e partenze – album di Neffa del 2001